84 Charing Cross Road – autobiograficzna książka Helen Hanff
 84 Charing Cross Road – film w reżyserii Davida Hugh Jonesa